Boynitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bojnitsa, kommun, Vidin, 
 Bojnitsa, ort, Vidin, Obsjtina Bojnitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar